Józef Rybka ps. „Bożywoj” (1889–1916) – podporucznik Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Józef Rybka (ur. 1897) – żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (21 kwietnia 1937)
 Józef Rybka (ur. 1898) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 września 1933)

Przypisy